Дунино — название географических объектов.

Усадьба 
 Дунино — музей-усадьба Михаила Пришвина в Одинцовском районе Московской области.

Населённые пункты

Россия 
 Дунино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Дунино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Дунино — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Дунино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.

Украина 
 Дунино — село в Близнюковском районе Харьковской области.